Jahorina, planina u BiH, kod Sarajeva
 Jahorina (Pale, BiH), naselje u općini Pale, BiH, istočno od Sarajeva